

=  
 Чумацька вулиця — вулиця у місті Жмеринка
 Чумацька вулиця — вулиця у місті Києві
 Чумацька вулиця — вулиця у місті Львові
 Чумацька вулиця — вулиця у місті Черкаси